Langdale steht für folgende Orte:
 Langdale (Alabama), eine Ortschaft im Chambers County (Alabama) im US-Bundesstaat Alabama
 Langdale (British Columbia), eine Ortschaft in der kanadischen Provinz British Columbia

Langdale steht für folgende sonstige geographische Objekte:
 Langdale Boulders, ein archäologischer Fundplatz im Great Langdale Tal in Cumbria, England
 Langdale Pikes, eine Kette von Bergen im Great Langdale Tal in Cumbria, England
 Great Langdale, ein Tal in Cumbria, England
 Great Langdale Beck, ein Fluss im Great Langdale Tal in Cumbria, England
 Little Langdale, ein Tal in Cumbria, England
 Little Langdale Tarn, ein See im Little Langdale Tal in Cumbria, England

Langdale ist der Familienname folgender Personen:
 Douglas Langdale, US-amerikanischer Trickfilmzeichner und -autor, Schauspieler
 Pascal Langdale (* 1973), britischer Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Langdale Ferry Terminal
 Baron Langdale
 Baron Langdale of Holme